OTV může znamenat:

 OTV, Orbital Test Vehicle – experimentální bezpilotní kosmický miniraketoplán Boeing X-37
 OTV-1, OTV-2, OTV-3, OTV-4, OTV-5, OTV-6 – lety raketoplánu Boeing X-37, varianty X-37B
 OTV MHMP – odbor technické vybavenosti Magistrátu hlavního města Prahy
 OTV, opravna trakčního vedení – ustálené označení a zkratka specializovaného pracoviště provozovatele dráhy pro údržbu a opravy trolejového vedení, u Správy železnic dle předpisu E 10
 opravy trolejového vedení – pracovní činnost v drážní dopravě
 optical tracking velocimetry – metoda měření rychlosti proudění tekutin, resp. anemometrie
 ozone tagging velocimetry – metoda měření rychlosti proudění tekutin, modifikovaná metoda HTV (hydroxyl tagging velocimetry)
 odor threshold value – koncentrace/intenzita zápachu nebo chuti
 Outer Tactical Vest – část ochranného oděvu Ozbrojených sil USA
 OpenTV – americký systém interaktivní televize
 Overlay Transport Virtualization – metoda virtualizace
 Tarifverbund Ostwind (Ostwind Tarifverbund) – největší tarifní svaz (integrovaný dopravní systém) ve Švýcarsku
 One True Voice – krátce existující britská hudební skupina vytvořená v rámci talentové show Popstars: The Rivals na televizní síti ITV

Televizní stanice
 Oglinda TV – rumunská soukromá televizní stanice, majitel Dan Diaconescu
 Okinawa Television – japonská televizní stanice Fuji News Network
 Orascom TV – egyptská satelitní televizní stanice
 Odisha TV – indická kabelová televizní stanice sítě Odisha Television Network sídlící ve městě Bhuvanéšvar a působící ve státě Urísa
 Orange TV (Libanon) – libanonská televizní stanice
 Orange TV (Indonésie) – satelitní televize provozovaná PT Mega Media Indonesia, pobočkou MEI (Mega Entertainment Indonesia)
 Otvorena televizija (Open TV) – dřívější název chorvateské televizní stanice Jabuka TV
 Oberpfalz TV – německá regionální televizní stanice se sídlem v Ambergu
 OTV, též TVO, Miejska Telewizja Opole – privátní regionální kabelová televize v Opolí v Polsku